Джефф Ворд (нар. 30 грудня 1986) — американський актор. Він найвідоміший за головними ролями Чарльза Менсона у фільмі "Загублені дівчата" Менсона (2016), Сет Марлоу в "Нульовому будинку" ("Без кінця будинку") (2017) та Діки Шоу в "Агенти ЩИТА" (Marvel's Agents of SHIELD) (2017–2020).

Ранні роки життя та освіта 
Уорд народився у Вашингтоні, округ Колумбія, і виріс у Раднорі, штат Пенсільванія, передмісті Філадельфії, де він почав зніматися у театральних постановках.  У нього є одна молодша сестра, яка є вчителькою третього класу.  Уорд відвідував Школу мистецтв Тіша разом з колегою-актором Майлзом Теллером.  Він також є випускником акторської школи Стелли Адлер.

Кар'єра 
Уорд отримав визнання після того, як його взяли за роль Чарльза Менсона у телевізійному фільмі «Загублені дівчата Менсона» 2016 року, роль, яку він прийняв, оскільки відчував, що «люди по суті мають трохи темну сторону». </ref>

У 2017 році він знявся в ролі Сета Марлоу в критичному серіалі антологій жахів Channel Zero: No-End House. 

Пізніше, у 2017 році, він був обраний у ролі Діка Шоу на телевізійний серіал Marvel Cinematic Universe "Агенти ЩИТА" у повторюваній ролі протягом п'ятого сезону.  Спочатку він був обраний як Вергілій, другорядний персонаж, який помирає в першому епізоді сезону, але під час читання таблиці епізоду, головний склад відчував, що Уорд "прибив" його як Вергілія і хотів, щоб він залишився Діком, який ще не був кинутий. Після прочитання продюсери звернулись до Уорда і запропонували йому пройти прослуховування для Діка, що в кінцевому підсумку закінчилося тим, що його в кінцевому підсумку відіграли.  Уорд був підвищений до регулярної серії до шостого сезону  і повернувся в цій якості на сьомий і останній сезон.

Фільмографія

Фільм

Телебачення

Примітки

Посилання 

 
Американські телеактори
Американські кіноактори